Ле-Секе́стр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 65 км на північний схід від Тулузи, 4 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1077 осіб у працездатному віці (15-64 років) 814 були активні, 263 — неактивні (показник активності 75,6%, у 1999 році було 75,0%). З 814 активних працювало 750 осіб (378 чоловіків та 372 жінки), безробітних було 64 (30 чоловіків та 34 жінки). Серед 263 неактивних 116 осіб було учнями чи студентами, 75 — пенсіонерами, 72 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 663 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1588,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ле-Секестр на сайті французького Національного інституту географії
 Сайт мерії 
 [ Розташування муніципалітету Ле-Секестр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн